Produsul intern brut al României este estimat de Institutul Național de Statistică.
Produsul intern brut (prescurtat PIB) este un indicator macroeconomic care reflectă suma valorii de piață a tuturor mărfurilor și serviciilor destinate consumului final, produse în toate ramurile economiei în interiorul unei țări în decurs de un an. Acesta se poate calcula și la nivelul unei regiuni sau localități.

Cifre 

Valoarea PIB-ului pe ani
:

1991 - 1999:

1985 - 1990:

Vezi și
Produs intern brut
Economia României

Note

Bibliografie suplimentară 
 Produsul Intern Brut al Romaniei 1862-2000, Victor Axenciuc, Editura Economică, 2012 - recenzie
 http://www.zf.ro/zf-news/economia-romaniei-valoreaza-150-de-miliarde-de-euro-care-au-fost-sectoarele-cu-cea-mai-mare-contributie-in-cresterea-pib-13940479
 http://cursdeguvernare.ro/progonza-spectaculoasa-pana-in-2018-crestere-a-pib-cu-10-miliarde-de-euro-pe-an.html
http://www.insse.ro/cms/ro/tags/comunicat-pib-anual

Legături externe 
 Cum a evoluat PIB-ul României față de 1989, 19 mai 2011, Răzvan Amariei, Capital
 Eurostat: PIB-ul României a fost mai mare decât al Portugaliei sau al Greciei anul trecut, adevarul, dec. 2021

Indicatori economici